Amoah ist der Familienname folgender Personen:

 Basilea Amoah-Tetteh (* 1984), ghanaische Fußballspielerin
 Charles Amoah (* 1975), ghanaischer Fußballspieler
 Christian Amoah (* 1999), ghanaischer Gewichtheber 
 Johnson Amoah (* 1940), ghanaischer Dreispringer
 Joseph Paul Amoah (* 1997), ghanaischer Sprinter
 Matthew Amoah (* 1980), ghanaischer Fußballnationalspieler
 Patrick Amoah (* 1986), schwedischer Fußballspieler
 Patrick Amoah-Ntim (* 1941), ghanaischer Diplomat
 Winfred Amoah (* 2000), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Amoa